La Coupe d'Asie de volley-ball féminin 2010 est la deuxième édition de la Coupe d'Asie de volley-ball féminin. La compétition s'est déroulée du 19 au .

Elle a permis d'attribuer les deux dernières places qualificatives de la zone Asie pour le Grand prix mondial 2011.

Équipes présentes

Composition des poules

Tour préliminaire

Poule A 

    
   
     
     
     
   
|} 

 
|}

Poule B 

  
   
    
      
     
  
|}

 
|}

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 1 à 4

Tableau final

Récompenses individuelles 
 MVP : Wang Yimei 
 Meilleure marqueuse : Yeon-Koung Kim 
 Meilleure attaquante : Yeon-Koung Kim 
 Meilleure serveuse : Chen Wan Ting 
 Meilleure passeuse : Nootsara Tomkom 
 Meilleure contreuse : Yang Hyo-jin 
 Meilleure libero : Xian Zhang 
 Meilleure défenseur : Meng Hua Yang 
 Meilleure réceptionneuse : Meng Hua Yang

Liens externes 
  Site officiel de la coupe d'Asie 2008

2010 féminin
Sport à Suzhou
Compétition de volley-ball en Chine
Coupe d'Asie de volley-ball féminin 2010
Sport en Chine en 2010
Sport en septembre 2010